Стена и башня ( — Хома́ у-мигда́ль) — тактика строительства поселений в подмандатной Палестине, применявшаяся еврейским населением страны в период арабского восстания 1936—1939 годов.

Появление такой тактики было вызвано действиями арабских националистов, пытавшихся вытеснить евреев с помощью вооруженной борьбы. Создание поселений по тактике «Стена и башня» было частью политики сдерживания, применяемой руководством ишува против агрессивных действий арабов.

Цели создания поселений по такой тактике:
 Создание еврейского присутствия в тех районах страны, где его не было (например, создание поселений в долине Бейт-Шеана, в окрестностях Акко и в некоторых районах Галилеи).
 Строительство поселений в районах, где еврейские посёлки расположены далеко друг от друга. Создание непрерывной цепи еврейских поселений.
 Укрепление еврейских позиций на границах подмандатной территории. Так были созданы поселения Ханита в северной части страны, кибуц Негба на юге и Эйн-Гев.
 Создание защитного барьера, чтобы отрезать базы арабских террористов в центре страны в Самарии от баз снабжения в Галилее (например, поселение Бейт-Шеана).
 Создание защитных пунктов, которые препятствовали проникновению арабских банд из Трансиордании и Сирии.

В общей сложности таким образом было основано 55 (по другим данным, 52 или 53) поселения.

Такие поселения на купленной земле строились за одну ночь, территорию огораживали, а в центре возводили сторожевую вышку, с которой просматривалась округа. Мандатные власти запрещали строительство новых еврейских поселений, но по сохранившимся со времён османского господства законам на здания, построенные за одну ночь, от заката до рассвета, не требовалось разрешения, а сносить их не позволялось, и задача состояла в том, чтобы закончить строительство до того, как будут подтянуты британские войска и полиция.

Список поселений

В культуре 
 Создание поселения по системе «Стена и башня» подробно описано в романе Леона Юриса «Исход».

Примечания

Литература

Ссылки 

 Стена и башня в еврейской электронной библиотеке
 Стена и башня в энциклопедическом словаре «Сионизм и Израиль»
 Стена и башня Тель-Амаль в еврейской электронной библиотеке
 

Виды строительства в Израиле
Британский мандат в Палестине